Алекса́ндра Ко́лосова:
 Колосова, Александра Ивановна (урожд. Григорьева; 1834—1867) — актриса Малого театра.
 Колосова, Александра Михайловна (1802—1880) — актриса Александринского театра.